Bouillier ist der Familienname folgender Personen:

 Francisque Bouillier (1813–1899), französischer Philosoph
 Grégoire Bouillier (* 1960), französischer Schriftsteller
 Henry Bouillier (1924–2014), französischer Literaturprofessor
 Victor Bouillier (1850–1938), französischer Autor